Pojem skin (anglicky kůže) se užívá ve více významech:

 skin (informatika) – měnitelný vzhled aplikace v informatice
 skin efekt – tok elektrického proudu po povrchu vodiče
 Skin (zpěvačka) – zpěvačka britské skupiny Skunk Anansie
 Skin – singl zpěvačky Madonny
 skin je zkratkou pro příslušníka hnutí skinheads